Derek Meech, né le  à Winnipeg au Canada, est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
Ce défenseur a été choisi en  du repêchage de 2002 par les Red Wings de Détroit. Avant de rejoindre l'équipe des Griffins de Grand Rapids de la Ligue américaine de hockey, il évoluait avec les Rebels de Red Deer de la Ligue de hockey de l'Ouest. Il a participé avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2003.

Il a évolué quelques fois avec l'équipe première des Red Wings de Détroit de la Ligue nationale de hockey notamment depuis la saison 2007-2008, bien qu'il eût déjà joué quatre matchs en 2006-2007. Depuis la saison 2011-2012 il fait partie de l'effectif des Jets de Winnipeg. Lorsqu'il ne joue pas pour les Jets en LNH, il évolue au sein de l'équipe des IceCaps de Saint-Jean de la LAH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000 || Rebels de Red Deer || LHOu || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001 || Rebels de Red Deer || LHOu || 60 || 2 || 7 || 9 || 40 || 22 || 0 || 0 || 0 || 9
|-
| 2001-2002 || Rebels de Red Deer || LHOu || 71 || 8 || 19 || 27 || 33 || 13 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2002-2003 || Rebels de Red Deer || LHOu || 65 || 6 || 16 || 22 || 53 || 12 || 1 || 1 || 2 || 12
|-
| 2003-2004 || Rebels de Red Deer || LHOu || 62 || 10 || 28 || 38 || 40 || 19 || 4 || 7 || 11 || 10
|-
| 2004-2005 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 78 || 6 || 8 || 14 || 40 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 79 || 4 || 16 || 20 || 85 || 16 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2006-2007 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 67 || 6 || 23 || 29 || 40 || 7 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2006-2007 || Red Wings de Détroit || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 6 || 1 || 1 || 2 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Red Wings de Détroit || LNH || 32 || 0 || 3 || 3 || 6 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Red Wings de Détroit || LNH || 41 || 2 || 5 || 7 || 12 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Red Wings de Détroit || LNH || 49 || 2 || 4 || 6 || 19 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 74|| 10|| 27|| 37|| 81|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Jets de Winnipeg || LNH || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 6|| 0|| 2|| 2|| 0|| 15|| 4|| 5|| 9|| 2
|-
| 2012-2013 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 46 || 3 || 20 || 23 || 38
|-
| 2012-2013 || Jets de Winnipeg || LNH || 16|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| HK Dinamo Minsk || KHL|| 23|| 0|| 5|| 5|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Stars du Texas || LAH || 36|| 2|| 15|| 17|| 22|| 21|| 3|| 8|| 11|| 8
|-
| 2014-2015 || Stars du Texas || LAH || 63|| 10|| 25|| 35|| 32|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2015-2016 || Malmö Redhawks || SHL || 37|| 3|| 9|| 12|| 14||-|| -|| -|| -|| -

| 142 || 4 || 13 || 17 || 41 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

Références 

Naissance en avril 1984
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur du HK Dinamo Minsk
Défenseur de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Malmö Redhawks